Le terme anatomique artère intercostale antérieure peut désigner :

 un rameau artériel intercostal antérieur de l'artère thoracique interne ;
 un rameau artériel intercostal antérieur de l'artère musculophrénique.

intercostale antérieure